Świątynia Baoguo w Pekinie
 Świątynia Baoguo w Ningbo